Борис Аркадійович Полунін ( 25 вересня 1962, Твер, СРСР) — радянський та  російський актор. Закінчив Тверське театральне училище.

Телебачення 
 Кадети (2006—2007)
 Білі вовки (2012-2013)

Російські актори